Abbott Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Abbott Branch (Mohorn Creek), Fluss in Alabama
 Abbott Branch (Beaver Creek), Fluss in Missouri
 Abbott Branch (Courtois Creek), Fluss in Missouri
 Abbott Branch (Cotton Creek), Fluss im Tennessee
 Abbott Branch (Wreck Island Creek), Fluss in Virginia
 Abbott Branch (Guyandotte River), Fluss in West Virginia